Wunderkind steht für:

 Wunderkind, hochbegabtes Kind
 Das Wunderkind, Erzählung Thomas Manns aus dem Jahr 1903
 Wunderkind (Unternehmen), eine Modemarke von Wolfgang Joop

Wunderkind bzw. Wunderkinder ist der Titel oder Titelbestandteil folgender Filme:
 Das Wunderkind Tate, US-amerikanischer Spielfilm (1991)
 Wir Wunderkinder, deutscher Spielfilm (1958)
 Orden für die Wunderkinder, deutscher Fernsehfilm (1963)
 Wunderkinder (Film), deutscher Spielfilm (2011)